La Coppa Davis 1959 è stata la 48ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 42 nazioni: 27 nella zona europea, 8 nella zona dell'est e 7 della zona americana.

L'Australia ha battuto gli Stati Uniti, detentori del titolo, nel challenge round che si è disputato al West Side Tennis Club di Forest Hills negli Stati Uniti dal 28 al 31 agosto.

Zona Americana

Zona Nord/Centro Americana

Zona Sudamericana

Finale Interzonale Americana

Zona dell'Est

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Semifinali

Challenge Round

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1959
 1959